Джобава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джобава, Баадур Александрович (род. 1983) — грузинский шахматист.
 Джобава, Романоз Данилович (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джобава, Чучули Антоновна (1989—?) — звеньевая колхоза в Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.